BTF peut signifier :
 , une technique graphique par ordinateur ;
 bon du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté, un titre de créance négociable émis par le Trésor public français ;
  ;
 born to fail (en français, destiné à échouer).
 BT Finance (pour Bernard Tapie Finance), une société de conseil et de gestion créée par Bernard Tapie lié à l'Affaire Tapie - Crédit lyonnais.